Serda ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Serda (auch Charlotte Junkermann; 1910–1981), deutsche Schauspielerin, Drehbuchautorin und Fotografin
 Julia Serda (1875–1965), österreichische Schauspielerin